All Wet est une expression anglaise qui signifie Tout mouillé.


All Wet peut désigner :

Cinéma 
All Wet, un film de Joe Rock sorti en 1922 ;
 All Wet, un film de James D. Davis sorti en 1926 ;
 All Wet, un film de Walt Disney sorti en 1927 ;
 All Wet, un film de Sam Newfield sorti en 1927 ;
 All Wet, un film de Sam Newfield sorti en 1930 ;

Musique 
 All Wet, un album de Mr. Oizo.